Afterlife is een computerspel van LucasArts, zie Afterlife (computerspel)
Afterlife is een album van Joe Jackson, zie Afterlife (album van Joe Jackson)
Afterlife is de artiestennaam van de Britse latin, chillout- en ambient-producer Steve Miller, zie: Afterlife (artiest)
Afterlife is Engels voor het Nederlandse begrip leven na de dood
Afterlife (Arcade Fire) is de tweede single uit Reflektor van Arcade Fire
Afterlife (striproman) is een striproman uit 2006 
Afterlife is een gamingcommunity

Zie ook 
 After Life (doorverwijspagina)